Birdantis är ett släkte av insekter. Birdantis ingår i familjen lyktstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lyktstritar
Birdantis